Hawinella är ett släkte av urinsekter. Hawinella ingår i familjen brokhoppstjärtar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Brokhoppstjärtar
Hawinella